AFZ est un sigle, qui peut signifier :
 Archiv für Zeitgeschichte ou AfZ (en français, Archives suisses d'histoire contemporaine) ;
 Association franco-zanzibarite ;
 Association française de zootechnie ;
 Alliance française de Zurich.